Thung Song (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Si Thammarat, Thailanda, cu o populație de 151.563 de locuitori și o suprafață de 1.042,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 13 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 125 de sate (muban).

|| 
|}

Amphoe în provincia Nakhon Si Thammarat